Kyllmühle bezeichnet

 Birresborner Kyllmühle in Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Ehranger Walzenwerke (auch Ehranger Walzenmühle) in Ehrang, kreisfreie Stadt Trier, Rheinland-Pfalz
 Heinzkyller Mühle in Preist, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kyllburger Mühle in Kyllburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Looskyllermühle in Sülm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Speichermühle (auch Speicherer Mühle) in Speicher, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wellkyller Mühle in Welschbillig, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz